Нью-Йорк Янкиз в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 101 матч в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Миннесота Твинс и выиграла серию 3-1. В финальной серии Американской лиги Нью-Йорк Янкиз уступили 3-4 Бостон Ред Сокс.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Март 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 15
 Очков пропущено: 9

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 11
 Поражений: 10
 Процент побед: 52.38
 Очков набрано: 89
 Очков пропущено: 97

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 18
 Поражений: 8
 Процент побед: 69.23
 Очков набрано: 171
 Очков пропущено: 130

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 19
 Поражений: 7
 Процент побед: 73.08
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 121

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 147

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 157
 Очков пропущено: 159

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 19
 Поражений: 9
 Процент побед: 67.86
 Очков набрано: 170
 Очков пропущено: 132

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 5
 Очков пропущено: 13

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Нью-Йорк Янкиз — Миннесота Твинс 3-1

 Финальные серии Американской лиги: Бостон Ред Сокс — Нью-Йорк Янкиз 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Нью-Йорк Янкиз
МЛБ в сезоне 2004